Молодіжний чемпіонат світу з хокею із шайбою 1986 () — 10-ий чемпіонат світу з хокею серед молодіжних команд, який відбувався у Канаді з 26 грудня 1985 року по 4 січня 1986 року. Канада вже втретє приймала чемпіонат світу, попередні проходили у 1975 (неофіційний) та 1978.

Звання чемпіона світу розігрували вісім збірних за круговою системою, з цього чемпіонату він почав проходити у дні (26 грудня - 4 січня), які стали традиційними для молодіжної першості.

Група А

Підсумкова таблиця 

Збірна ФРН вибула до Групи В.

Результати

Бомбардири

Нагороди 
Найкращі гравці, обрані дирекцією ІІХФ
Найкращий воротар:  Євген Бєлошейкін
Найкращий захисник:  Михайло Татаринов
Найкращий нападник:  Джим Сендлак
Команда усіх зірок, обрана ЗМІ
Воротар:  Євген Бєлошейкін
Захисники:  Сільвен Коте —  Михайло Татаринов
Нападники:  Шейн Корсон —  Ігор В'язьмікін —  Міхал Півонька

Група В 
Матчі відбулись 13-22 березня у Клагенфурт-ам-Вертерзе (Австрія), чемпіонат розігрували вісім збірних за круговою системою.

Підсумкова таблиця та результати 

Польща вийшла до Групи А, а Болгарія вибула до Групи С.

Група С 
Матчі пройшли у Гапі (Франція) 21-27 березня. 

Франція вийшла до Групи В.

Посилання 
 Архів  
 МЧ на hokej 
 Історія молодіжних чемпіонатів світу з хокею з шайбою  
 Бомбардири  
 Команда усіх зірок  

Чемпіонат світу з хокею із шайбою серед молодіжних команд
1985 у хокеї з шайбою
1986 у хокеї з шайбою
Грудень 1985
Січень 1986
Спортивні змагання у Торонто
Спорт Гамільтона (Онтаріо)